Freedom Suite kan syfta på:

Freedom Suite (musikalbum av The Rascals)
Freedom Suite (musikalbum av Sonny Rollins)